Kaniber ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Kaniber (* 1934), deutscher Fußballspieler
 Michaela Kaniber (* 1977), deutsche Politikerin (CSU)
 Sabine Kaniber (* 1983), deutsche Fußballspielerin
 Wolfgang Kaniber (1939–2021), deutscher Fußballspieler